Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2020 года прошли с 24 июля по 8 августа. Разыгрывалось по два комплекта — в классическом виде и в 3×3 — наград среди мужчин и женщин. В классическом виде приняли участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.

Спортивные объекты 
Матчи баскетбольного турнира Игр в Токио проходили в Олимпийском парке в районе Юмэносима на Юношеской Плац-арена B.

Классический баскетбол

Квалификация к турниру

Мужчины

Женщины

Календарь соревнования по баскетболу

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Рейтинг третьих команд

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Рейтинг третьих команд

Плей-офф

Баскетбол 3×3 
В июне 2017 года Международный олимпийский комитет объявил, что баскетбол 3 на 3 впервые будет представлен на летних Олимпийских играх 2020 года.

Квалификация 
Квалификация на турнир 3 на 3 определит восемь команд в мужском и женском турнире. Принимающей стране, Японии, гарантируется только одно место, а не по одному на каждый пол. Четыре команды каждого пола (сокращённые до трёх, если Япония использует своё гарантированное место) будут определены с помощью мирового рейтинга. Три команды каждого пола будут отобраны в рамках олимпийского квалификационного турнира. Окончательный состав команд по полу будет определён в рамках Универсального олимпийского квалификационного турнира.

Мужчины

Женщины

Календарь

Мужчины

Групповой этап

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Плей-офф

Медалисты

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Баскетбол

Баскетбол 3×3

Примечания

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020.

2020 год в баскетболе